|-
|(92251)||2000 AF187|| align=right|13,6|| align=right|3,152|| align=right|0,110|| align=right|13,89|| align=right|5,594||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92252)||2000 AQ187|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,022|| align=right|20,20|| align=right|5,563||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92253)||2000 AH189|| align=right|15,4|| align=right|3,136|| align=right|0,319|| align=right|11,39|| align=right|5,554||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92254)||2000 AG199|| align=right|13,6|| align=right|2,980|| align=right|0,184|| align=right|13,85|| align=right|5,144||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92255)||2000 AU199|| align=right|13,2|| align=right|2,689|| align=right|0,104|| align=right|22,89|| align=right|4,409||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92256)||2000 AX200|| align=right|14,2|| align=right|3,072|| align=right|0,192|| align=right|9,05|| align=right|5,383||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92257)||2000 AS233|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,272|| align=right|18,79|| align=right|5,336||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92258)||2000 AF245|| align=right|13,8|| align=right|3,110|| align=right|0,090|| align=right|19,63|| align=right|5,484||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92259)||2000 AG245|| align=right|14,3|| align=right|3,219|| align=right|0,143|| align=right|18,41|| align=right|5,776||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92260)||2000 BX4|| align=right|15,4|| align=right|3,168|| align=right|0,247|| align=right|13,43|| align=right|5,637||MBA||21. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92261)||2000 BY5|| align=right|13,3|| align=right|3,191|| align=right|0,112|| align=right|14,56|| align=right|5,700||MBA||28. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92262)||2000 BZ14|| align=right|13,2|| align=right|3,501|| align=right|0,079|| align=right|10,55|| align=right|6,549||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(92263)||2000 BC17|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,104|| align=right|8,80|| align=right|5,610||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92264)||2000 BW18|| align=right|15,9|| align=right|1,932|| align=right|0,091|| align=right|18,73|| align=right|2,685||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92265)||2000 BO22|| align=right|13,5|| align=right|3,454|| align=right|0,047|| align=right|10,53|| align=right|6,418||MBA||26. januar 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(92266)||2000 BX24|| align=right|16,2|| align=right|1,947|| align=right|0,103|| align=right|19,05|| align=right|2,717||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92267)||2000 BK26|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,252|| align=right|5,68|| align=right|5,378||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92268)||2000 BJ49|| align=right|16,9|| align=right|2,005|| align=right|0,035|| align=right|17,25|| align=right|2,838||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92269)||2000 CM2|| align=right|13,5|| align=right|3,148|| align=right|0,260|| align=right|23,64|| align=right|5,586||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(92270)||2000 CU29|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,328|| align=right|12,96|| align=right|5,431||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92271)||2000 CS39|| align=right|15,8|| align=right|1,953|| align=right|0,138|| align=right|25,32|| align=right|2,728||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92272)||2000 CB54|| align=right|13,0|| align=right|3,980|| align=right|0,109|| align=right|7,20|| align=right|7,940||HLD||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92273)||2000 CQ81|| align=right|13,7|| align=right|3,111|| align=right|0,235|| align=right|12,51|| align=right|5,488||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92274)||2000 CO86|| align=right|16,1|| align=right|2,174|| align=right|0,213|| align=right|5,42|| align=right|3,204||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92275)||2000 CS89|| align=right|15,5|| align=right|2,183|| align=right|0,146|| align=right|4,57|| align=right|3,224||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92276)||2000 CC100|| align=right|17,5|| align=right|2,163|| align=right|0,173|| align=right|5,40|| align=right|3,180||MBA||10. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92277)||2000 CT108|| align=right|13,8|| align=right|3,107|| align=right|0,187|| align=right|16,34|| align=right|5,476||MBA||5. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(92278)||2000 CB110|| align=right|17,7|| align=right|2,194|| align=right|0,243|| align=right|7,11|| align=right|3,250||MBA||5. februar 2000||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(92279)||2000 DG|| align=right|13,5|| align=right|3,203|| align=right|0,178|| align=right|17,04|| align=right|5,733||MBA||22. februar 2000||San Marcello||L. Tesi
|-
|(92280)||2000 DT5|| align=right|15,1|| align=right|1,966|| align=right|0,148|| align=right|29,74|| align=right|2,755||MBA||25. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92281)||2000 DS8|| align=right|14,1|| align=right|3,991|| align=right|0,162|| align=right|3,26|| align=right|7,971||HLD||29. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(92282)||2000 DP32|| align=right|14,0|| align=right|3,176|| align=right|0,306|| align=right|12,38|| align=right|5,660||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92283)||2000 DC45|| align=right|13,4|| align=right|3,981|| align=right|0,093|| align=right|2,44|| align=right|7,943||HLD||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92284)||2000 DV76|| align=right|13,8|| align=right|3,963|| align=right|0,131|| align=right|3,19|| align=right|7,887||HLD||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92285)||2000 EW|| align=right|15,1|| align=right|2,221|| align=right|0,096|| align=right|7,67|| align=right|3,310||MBA||3. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(92286)||2000 EP7|| align=right|17,4|| align=right|2,180|| align=right|0,118|| align=right|2,08|| align=right|3,219||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92287)||2000 EX14|| align=right|13,3|| align=right|3,972|| align=right|0,090|| align=right|8,11|| align=right|7,915||HLD||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92288)||2000 ER43|| align=right|16,9|| align=right|2,167|| align=right|0,127|| align=right|3,99|| align=right|3,190||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92289)||2000 EH49|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,185|| align=right|6,22|| align=right|3,454||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92290)||2000 EZ62|| align=right|17,2|| align=right|2,121|| align=right|0,035|| align=right|1,66|| align=right|3,089||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92291)||2000 EZ85|| align=right|15,6|| align=right|2,259|| align=right|0,109|| align=right|7,34|| align=right|3,396||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92292)||2000 EL88|| align=right|14,9|| align=right|1,960|| align=right|0,104|| align=right|17,48|| align=right|2,743||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92293)||2000 EX105|| align=right|15,7|| align=right|2,199|| align=right|0,213|| align=right|7,32|| align=right|3,261||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92294)||2000 EV112|| align=right|16,3|| align=right|2,197|| align=right|0,134|| align=right|2,96|| align=right|3,255||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92295)||2000 EG113|| align=right|16,6|| align=right|2,181|| align=right|0,144|| align=right|6,44|| align=right|3,219||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92296)||2000 EJ139|| align=right|16,8|| align=right|2,153|| align=right|0,203|| align=right|3,28|| align=right|3,158||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92297)||2000 EL156|| align=right|13,7|| align=right|3,186|| align=right|0,199|| align=right|18,68|| align=right|5,687||MBA||10. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(92298)||2000 EE165|| align=right|16,6|| align=right|2,187|| align=right|0,101|| align=right|5,41|| align=right|3,234||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92299)||2000 EB170|| align=right|13,7|| align=right|3,080|| align=right|0,347|| align=right|11,93|| align=right|5,406||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92300)||2000 ET198|| align=right|16,4|| align=right|2,164|| align=right|0,150|| align=right|4,12|| align=right|3,183||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(92301)||2000 FG|| align=right|16,5|| align=right|2,209|| align=right|0,139|| align=right|3,53|| align=right|3,282||MBA||25. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(92302)||2000 FA11|| align=right|15,8|| align=right|1,946|| align=right|0,081|| align=right|21,19|| align=right|2,714||MBA||27. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92303)||2000 FP15|| align=right|16,1|| align=right|2,147|| align=right|0,089|| align=right|4,38|| align=right|3,145||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92304)||2000 FJ16|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,123|| align=right|5,08|| align=right|3,303||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92305)||2000 FB25|| align=right|16,7|| align=right|2,129|| align=right|0,157|| align=right|2,40|| align=right|3,106||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92306)||2000 FL28|| align=right|15,7|| align=right|2,189|| align=right|0,171|| align=right|2,99|| align=right|3,239||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92307)||2000 FR40|| align=right|16,1|| align=right|2,147|| align=right|0,151|| align=right|6,04|| align=right|3,145||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92308)||2000 FM41|| align=right|15,9|| align=right|2,204|| align=right|0,203|| align=right|4,60|| align=right|3,272||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92309)||2000 FV43|| align=right|15,7|| align=right|2,197|| align=right|0,118|| align=right|4,33|| align=right|3,255||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92310)||2000 FX43|| align=right|16,6|| align=right|2,216|| align=right|0,097|| align=right|7,40|| align=right|3,297||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92311)||2000 FQ45|| align=right|16,3|| align=right|2,184|| align=right|0,148|| align=right|4,96|| align=right|3,227||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92312)||2000 FJ46|| align=right|16,4|| align=right|2,230|| align=right|0,140|| align=right|7,11|| align=right|3,329||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92313)||2000 FY46|| align=right|16,2|| align=right|2,184|| align=right|0,198|| align=right|8,10|| align=right|3,226||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92314)||2000 GV1|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,206|| align=right|23,67|| align=right|3,471||MBA||3. april 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92315)||2000 GW4|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,163|| align=right|6,66|| align=right|3,320||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92316)||2000 GX6|| align=right|17,3|| align=right|2,216|| align=right|0,218|| align=right|1,27|| align=right|3,299||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92317)||2000 GG19|| align=right|16,4|| align=right|2,204|| align=right|0,161|| align=right|3,27|| align=right|3,272||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92318)||2000 GW25|| align=right|16,7|| align=right|2,148|| align=right|0,134|| align=right|0,71|| align=right|3,148||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92319)||2000 GT26|| align=right|16,9|| align=right|2,207|| align=right|0,148|| align=right|5,92|| align=right|3,277||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92320)||2000 GU26|| align=right|16,4|| align=right|2,145|| align=right|0,167|| align=right|1,08|| align=right|3,141||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92321)||2000 GN31|| align=right|16,9|| align=right|2,251|| align=right|0,174|| align=right|2,04|| align=right|3,377||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92322)||2000 GC39|| align=right|16,9|| align=right|2,235|| align=right|0,213|| align=right|1,25|| align=right|3,340||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92323)||2000 GK46|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,096|| align=right|4,54|| align=right|3,196||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92324)||2000 GE49|| align=right|16,4|| align=right|2,216|| align=right|0,133|| align=right|5,77|| align=right|3,298||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92325)||2000 GY50|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,116|| align=right|2,77|| align=right|3,363||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92326)||2000 GS53|| align=right|13,4|| align=right|3,981|| align=right|0,241|| align=right|5,51|| align=right|7,942||HLD||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92327)||2000 GS55|| align=right|15,7|| align=right|2,211|| align=right|0,106|| align=right|5,00|| align=right|3,287||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92328)||2000 GW60|| align=right|16,4|| align=right|2,171|| align=right|0,168|| align=right|3,32|| align=right|3,199||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92329)||2000 GZ64|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,163|| align=right|5,87|| align=right|3,349||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92330)||2000 GY66|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,176|| align=right|6,01|| align=right|3,326||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92331)||2000 GV68|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,240|| align=right|23,17|| align=right|3,589||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92332)||2000 GM71|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,154|| align=right|6,76|| align=right|3,275||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92333)||2000 GF72|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,068|| align=right|7,23|| align=right|3,483||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92334)||2000 GJ78|| align=right|16,5|| align=right|2,253|| align=right|0,179|| align=right|2,54|| align=right|3,382||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92335)||2000 GS80|| align=right|16,9|| align=right|2,171|| align=right|0,092|| align=right|3,00|| align=right|3,198||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92336)||2000 GY81|| align=right|15,6|| align=right|1,958|| align=right|0,088|| align=right|22,44|| align=right|2,738||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92337)||2000 GG96|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,234|| align=right|3,16|| align=right|3,450||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92338)||2000 GH96|| align=right|15,8|| align=right|2,183|| align=right|0,133|| align=right|4,46|| align=right|3,226||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92339)||2000 GV99|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,153|| align=right|6,29|| align=right|3,546||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92340)||2000 GC109|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,082|| align=right|5,73|| align=right|3,287||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92341)||2000 GO110|| align=right|15,8|| align=right|2,186|| align=right|0,214|| align=right|2,41|| align=right|3,233||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92342)||2000 GT136|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,187|| align=right|9,79|| align=right|3,380||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92343)||2000 GT141|| align=right|17,1|| align=right|2,156|| align=right|0,096|| align=right|4,51|| align=right|3,164||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92344)||2000 GP147|| align=right|13,5|| align=right|3,968|| align=right|0,188|| align=right|12,49|| align=right|7,903||HLD||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92345)||2000 GF158|| align=right|15,7|| align=right|2,155|| align=right|0,169|| align=right|7,90|| align=right|3,163||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92346)||2000 GP159|| align=right|15,5|| align=right|2,203|| align=right|0,168|| align=right|5,84|| align=right|3,270||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92347)||2000 GV160|| align=right|17,0|| align=right|2,248|| align=right|0,126|| align=right|7,92|| align=right|3,371||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92348)||2000 GH168|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,137|| align=right|3,39|| align=right|3,347||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92349)||2000 HG4|| align=right|17,0|| align=right|2,246|| align=right|0,149|| align=right|4,15|| align=right|3,365||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92350)||2000 HK5|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,138|| align=right|6,55|| align=right|3,362||MBA||28. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(92351)||2000 HA7|| align=right|17,1|| align=right|2,322|| align=right|0,124|| align=right|6,94|| align=right|3,538||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92352)||2000 HT11|| align=right|16,7|| align=right|2,297|| align=right|0,197|| align=right|2,47|| align=right|3,480||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92353)||2000 HL14|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,261|| align=right|25,55|| align=right|5,641||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92354)||2000 HR14|| align=right|16,6|| align=right|2,193|| align=right|0,137|| align=right|5,38|| align=right|3,247||MBA||29. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(92355)||2000 HV14|| align=right|16,1|| align=right|2,204|| align=right|0,135|| align=right|6,42|| align=right|3,272||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92356)||2000 HW14|| align=right|16,3|| align=right|2,191|| align=right|0,092|| align=right|3,91|| align=right|3,243||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92357)||2000 HY21|| align=right|15,8|| align=right|2,207|| align=right|0,124|| align=right|5,19|| align=right|3,278||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92358)||2000 HE23|| align=right|15,7|| align=right|2,158|| align=right|0,127|| align=right|3,49|| align=right|3,169||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92359)||2000 HC24|| align=right|15,7|| align=right|2,204|| align=right|0,310|| align=right|7,67|| align=right|3,272||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92360)||2000 HW24|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,239|| align=right|8,35|| align=right|3,557||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92361)||2000 HS28|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,264|| align=right|23,57|| align=right|3,623||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92362)||2000 HY29|| align=right|15,7|| align=right|2,195|| align=right|0,092|| align=right|8,23|| align=right|3,251||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92363)||2000 HO31|| align=right|16,0|| align=right|2,310|| align=right|0,236|| align=right|2,85|| align=right|3,509||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92364)||2000 HN32|| align=right|15,6|| align=right|2,166|| align=right|0,195|| align=right|0,94|| align=right|3,186||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92365)||2000 HP32|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,116|| align=right|2,68|| align=right|3,436||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92366)||2000 HL41|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,137|| align=right|8,24|| align=right|3,423||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92367)||2000 HF42|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,089|| align=right|6,36|| align=right|3,353||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92368)||2000 HC47|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,190|| align=right|2,14|| align=right|3,352||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92369)||2000 HC48|| align=right|16,7|| align=right|2,279|| align=right|0,102|| align=right|6,28|| align=right|3,440||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92370)||2000 HP50|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,133|| align=right|2,58|| align=right|3,514||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92371)||2000 HQ50|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,123|| align=right|0,84|| align=right|3,276||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92372)||2000 HP52|| align=right|15,8|| align=right|2,220|| align=right|0,183|| align=right|7,06|| align=right|3,308||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92373)||2000 HR52|| align=right|15,7|| align=right|2,202|| align=right|0,081|| align=right|3,97|| align=right|3,268||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92374)||2000 HX53|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,207|| align=right|4,64|| align=right|3,591||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92375)||2000 HP55|| align=right|15,5|| align=right|2,149|| align=right|0,079|| align=right|2,37|| align=right|3,149||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92376)||2000 HH58|| align=right|17,0|| align=right|2,240|| align=right|0,172|| align=right|0,27|| align=right|3,351||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92377)||2000 HX58|| align=right|16,5|| align=right|2,167|| align=right|0,068|| align=right|3,47|| align=right|3,189||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92378)||2000 HA60|| align=right|16,5|| align=right|2,129|| align=right|0,191|| align=right|3,49|| align=right|3,106||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92379)||2000 HO68|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,191|| align=right|5,85|| align=right|3,467||MBA||28. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92380)||2000 HS68|| align=right|16,7|| align=right|2,156|| align=right|0,091|| align=right|3,37|| align=right|3,164||MBA||28. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92381)||2000 HT69|| align=right|16,8|| align=right|2,274|| align=right|0,123|| align=right|2,58|| align=right|3,429||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92382)||2000 HT72|| align=right|17,6|| align=right|2,152|| align=right|0,185|| align=right|0,27|| align=right|3,156||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92383)||2000 HE75|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,294|| align=right|23,21|| align=right|3,626||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92384)||2000 HS75|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,090|| align=right|6,61|| align=right|3,532||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92385)||2000 HL81|| align=right|16,6|| align=right|2,246|| align=right|0,125|| align=right|4,76|| align=right|3,365||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92386)||2000 HG87|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,207|| align=right|4,48|| align=right|3,513||MBA||30. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(92387)||2000 HA93|| align=right|17,0|| align=right|2,232|| align=right|0,109|| align=right|3,26|| align=right|3,334||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92388)||2000 JP|| align=right|17,3|| align=right|2,252|| align=right|0,109|| align=right|3,19|| align=right|3,378||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92389)||2000 JZ3|| align=right|16,9|| align=right|2,223|| align=right|0,145|| align=right|8,67|| align=right|3,313||MBA||3. maj 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(92390)||2000 JU5|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,180|| align=right|3,56|| align=right|3,343||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92391)||2000 JE7|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,207|| align=right|5,97|| align=right|3,680||MBA||1. maj 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(92392)||2000 JL9|| align=right|16,1|| align=right|2,261|| align=right|0,175|| align=right|6,65|| align=right|3,399||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92393)||2000 JX12|| align=right|15,8|| align=right|2,186|| align=right|0,117|| align=right|2,58|| align=right|3,232||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92394)||2000 JW17|| align=right|15,6|| align=right|2,201|| align=right|0,213|| align=right|5,74|| align=right|3,265||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92395)||2000 JK20|| align=right|16,7|| align=right|2,248|| align=right|0,108|| align=right|2,91|| align=right|3,370||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92396)||2000 JM21|| align=right|16,6|| align=right|2,254|| align=right|0,168|| align=right|3,40|| align=right|3,384||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92397)||2000 JV21|| align=right|16,3|| align=right|2,155|| align=right|0,098|| align=right|1,91|| align=right|3,162||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92398)||2000 JM23|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,109|| align=right|5,05|| align=right|3,333||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92399)||2000 JH24|| align=right|15,9|| align=right|2,208|| align=right|0,208|| align=right|5,35|| align=right|3,281||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92400)||2000 JF25|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,251|| align=right|7,51|| align=right|3,433||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92401)||2000 JL25|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,163|| align=right|4,54|| align=right|3,498||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92402)||2000 JC28|| align=right|16,2|| align=right|2,186|| align=right|0,114|| align=right|3,68|| align=right|3,232||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92403)||2000 JX28|| align=right|16,1|| align=right|2,220|| align=right|0,183|| align=right|5,54|| align=right|3,307||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92404)||2000 JB29|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,218|| align=right|3,27|| align=right|3,443||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92405)||2000 JH32|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,124|| align=right|5,42|| align=right|3,417||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92406)||2000 JN32|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,106|| align=right|5,06|| align=right|3,451||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92407)||2000 JM34|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,132|| align=right|2,77|| align=right|3,485||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92408)||2000 JZ34|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,214|| align=right|5,01|| align=right|3,437||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92409)||2000 JW35|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,172|| align=right|3,74|| align=right|3,274||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92410)||2000 JA36|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,172|| align=right|6,91|| align=right|3,534||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92411)||2000 JC37|| align=right|16,5|| align=right|2,284|| align=right|0,161|| align=right|6,33|| align=right|3,450||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92412)||2000 JX38|| align=right|16,2|| align=right|2,169|| align=right|0,097|| align=right|3,81|| align=right|3,194||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92413)||2000 JN39|| align=right|16,8|| align=right|2,254|| align=right|0,143|| align=right|2,03|| align=right|3,383||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92414)||2000 JU40|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,130|| align=right|3,73|| align=right|3,264||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92415)||2000 JP42|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,118|| align=right|4,50|| align=right|3,461||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92416)||2000 JS42|| align=right|16,9|| align=right|2,202|| align=right|0,140|| align=right|3,58|| align=right|3,266||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92417)||2000 JQ44|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,146|| align=right|4,45|| align=right|3,523||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92418)||2000 JP45|| align=right|16,5|| align=right|2,291|| align=right|0,168|| align=right|4,71|| align=right|3,466||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92419)||2000 JG46|| align=right|16,7|| align=right|2,372|| align=right|0,175|| align=right|2,10|| align=right|3,653||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92420)||2000 JJ48|| align=right|15,3|| align=right|2,202|| align=right|0,110|| align=right|5,06|| align=right|3,267||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92421)||2000 JM48|| align=right|16,3|| align=right|2,207|| align=right|0,122|| align=right|4,10|| align=right|3,278||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92422)||2000 JO48|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,166|| align=right|6,75|| align=right|3,499||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92423)||2000 JZ49|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,179|| align=right|4,74|| align=right|3,433||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92424)||2000 JO50|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,182|| align=right|3,74|| align=right|3,443||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92425)||2000 JR54|| align=right|16,6|| align=right|2,358|| align=right|0,220|| align=right|1,69|| align=right|3,620||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92426)||2000 JD55|| align=right|15,3|| align=right|2,226|| align=right|0,135|| align=right|3,84|| align=right|3,320||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92427)||2000 JD56|| align=right|15,9|| align=right|2,221|| align=right|0,162|| align=right|4,20|| align=right|3,309||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92428)||2000 JM60|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,104|| align=right|7,10|| align=right|3,334||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92429)||2000 JT63|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,065|| align=right|2,74|| align=right|3,168||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92430)||2000 JW63|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,204|| align=right|3,33|| align=right|3,462||MBA||10. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92431)||2000 JO65|| align=right|16,4|| align=right|2,201|| align=right|0,164|| align=right|7,48|| align=right|3,264||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92432)||2000 JQ65|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,194|| align=right|7,49|| align=right|3,406||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92433)||2000 JN66|| align=right|15,0|| align=right|2,355|| align=right|0,241|| align=right|12,39|| align=right|3,613||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92434)||2000 JV71|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,069|| align=right|6,21|| align=right|3,326||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92435)||2000 JW73|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,140|| align=right|5,68|| align=right|3,367||MBA||2. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92436)||2000 JX76|| align=right|16,5|| align=right|2,222|| align=right|0,065|| align=right|4,04|| align=right|3,311||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92437)||2000 JZ80|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,163|| align=right|7,12|| align=right|3,345||MBA||1. maj 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(92438)||2000 JX85|| align=right|15,9|| align=right|2,208|| align=right|0,141|| align=right|6,04|| align=right|3,280||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92439)||2000 KD|| align=right|16,3|| align=right|2,249|| align=right|0,164|| align=right|6,45|| align=right|3,372||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92440)||2000 KG1|| align=right|16,6|| align=right|2,292|| align=right|0,077|| align=right|5,45|| align=right|3,470||MBA||24. maj 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(92441)||2000 KY1|| align=right|15,3|| align=right|2,265|| align=right|0,221|| align=right|4,80|| align=right|3,408||MBA||26. maj 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(92442)||2000 KF4|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,210|| align=right|7,41|| align=right|3,533||MBA||27. maj 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92443)||2000 KS4|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,258|| align=right|13,10|| align=right|3,552||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92444)||2000 KG5|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,180|| align=right|10,58|| align=right|3,445||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92445)||2000 KL5|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,187|| align=right|10,60|| align=right|3,519||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92446)||2000 KS6|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,192|| align=right|6,69|| align=right|3,446||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92447)||2000 KR7|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,203|| align=right|6,66|| align=right|3,535||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92448)||2000 KC9|| align=right|16,5|| align=right|2,186|| align=right|0,180|| align=right|5,03|| align=right|3,231||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92449)||2000 KU10|| align=right|16,8|| align=right|2,257|| align=right|0,146|| align=right|9,90|| align=right|3,389||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92450)||2000 KW13|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,184|| align=right|4,59|| align=right|3,449||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92451)||2000 KS20|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,176|| align=right|3,17|| align=right|3,620||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92452)||2000 KV20|| align=right|16,7|| align=right|2,296|| align=right|0,220|| align=right|1,75|| align=right|3,479||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92453)||2000 KZ21|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,135|| align=right|3,53|| align=right|3,316||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92454)||2000 KV25|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,112|| align=right|5,94|| align=right|3,419||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92455)||2000 KQ28|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,185|| align=right|3,81|| align=right|3,590||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92456)||2000 KB34|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,192|| align=right|4,73|| align=right|3,430||MBA||29. maj 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92457)||2000 KY34|| align=right|15,7|| align=right|2,200|| align=right|0,186|| align=right|4,23|| align=right|3,262||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92458)||2000 KO35|| align=right|17,2|| align=right|2,262|| align=right|0,146|| align=right|5,94|| align=right|3,401||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92459)||2000 KC39|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,111|| align=right|3,57|| align=right|3,608||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92460)||2000 KT39|| align=right|16,4|| align=right|2,278|| align=right|0,096|| align=right|3,97|| align=right|3,438||MBA||24. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92461)||2000 KQ43|| align=right|16,9|| align=right|2,213|| align=right|0,196|| align=right|4,38|| align=right|3,292||MBA||26. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92462)||2000 KB55|| align=right|15,4|| align=right|2,221|| align=right|0,138|| align=right|8,92|| align=right|3,309||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92463)||2000 KB56|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,253|| align=right|5,09|| align=right|3,613||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92464)||2000 KS56|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,200|| align=right|6,16|| align=right|3,757||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92465)||2000 KB57|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,216|| align=right|7,67|| align=right|3,668||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92466)||2000 KS57|| align=right|15,3|| align=right|2,209|| align=right|0,229|| align=right|7,51|| align=right|3,283||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92467)||2000 KY58|| align=right|16,4|| align=right|2,190|| align=right|0,053|| align=right|6,02|| align=right|3,241||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92468)||2000 KU60|| align=right|17,0|| align=right|2,299|| align=right|0,169|| align=right|3,94|| align=right|3,484||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92469)||2000 KX62|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,212|| align=right|8,22|| align=right|3,491||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92470)||2000 KK63|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,082|| align=right|7,05|| align=right|3,402||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92471)||2000 KX69|| align=right|16,8|| align=right|2,295|| align=right|0,159|| align=right|7,45|| align=right|3,476||MBA||29. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92472)||2000 KR70|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,123|| align=right|5,88|| align=right|3,302||MBA||28. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92473)||2000 LP|| align=right|15,8|| align=right|2,191|| align=right|0,147|| align=right|6,60|| align=right|3,243||MBA||2. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92474)||2000 LF4|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,199|| align=right|7,17|| align=right|3,791||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92475)||2000 LQ4|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,178|| align=right|8,57|| align=right|3,560||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92476)||2000 LA5|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,204|| align=right|6,87|| align=right|3,625||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92477)||2000 LP5|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,228|| align=right|6,20|| align=right|3,381||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92478)||2000 LA8|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,185|| align=right|4,57|| align=right|3,352||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92479)||2000 LZ8|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,228|| align=right|3,86|| align=right|3,503||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92480)||2000 LM9|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,138|| align=right|6,03|| align=right|3,486||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92481)||2000 LC11|| align=right|14,9|| align=right|2,475|| align=right|0,194|| align=right|12,06|| align=right|3,892||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92482)||2000 LQ13|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,134|| align=right|6,24|| align=right|3,425||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92483)||2000 LL20|| align=right|14,4|| align=right|2,334|| align=right|0,144|| align=right|24,88|| align=right|3,565||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92484)||2000 LV21|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,284|| align=right|5,26|| align=right|3,597||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92485)||2000 LM23|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,130|| align=right|6,39|| align=right|3,687||MBA||10. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(92486)||2000 LR30|| align=right|14,1|| align=right|2,566|| align=right|0,185|| align=right|12,82|| align=right|4,109||MBA||9. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(92487)||2000 LL31|| align=right|15,8|| align=right|2,185|| align=right|0,176|| align=right|5,53|| align=right|3,230||MBA||5. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92488)||2000 LH36|| align=right|15,7|| align=right|2,208|| align=right|0,207|| align=right|6,42|| align=right|3,281||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(92489)||2000 MK|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,047|| align=right|5,72|| align=right|3,488||MBA||24. junij 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(92490)||2000 MG2|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,184|| align=right|1,21|| align=right|3,709||MBA||29. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92491)||2000 MA3|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,253|| align=right|3,67|| align=right|3,685||MBA||29. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92492)||2000 MV3|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,215|| align=right|10,93|| align=right|3,778||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92493)||2000 MX4|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,204|| align=right|3,63|| align=right|3,678||MBA||25. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92494)||2000 MH6|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,284|| align=right|21,30|| align=right|3,637||MBA||24. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92495)||2000 NY|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,181|| align=right|2,69|| align=right|3,546||MBA||4. julij 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(92496)||2000 NB2|| align=right|16,6|| align=right|2,404|| align=right|0,223|| align=right|4,26|| align=right|3,726||MBA||5. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(92497)||2000 NQ2|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,248|| align=right|4,94|| align=right|3,685||MBA||3. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92498)||2000 NH9|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,123|| align=right|8,00|| align=right|3,652||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(92499)||2000 NQ13|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,125|| align=right|6,05|| align=right|3,679||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(92500)||2000 NY13|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,117|| align=right|6,43|| align=right|3,624||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov